Das Kloster Sylo bei Rappoltsweiler war ein Kloster der Dominikanerinnen. Von hier aus gründeten Schwestern um 1245 das Kloster Sylo bei Schlettstadt.

Geschichte 
Das Kloster Sylo wurde 1250 den Dominikanern übergebenen. Das Kloster ist heute eine Ruine westlich in den Bergen der Stadt Rappoltsweiler im Elsass.

Literatur 
 Marianne Wallach-Faller (Hrsg.): Ein Alemannischer Psalter aus dem 14. Jahrhundert: Hs. A. IV. 44 der Universitätsbibliothek Basel, BL. 61-178 In: Spicilegium Friburgensis “Texte zur Geschichte des Kirchlichen Lebens”, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 1981, ISBN 3-7278-0238-3

Einzelnachweise 

Ruine in Frankreich
Sylo
Sylo
Sylo (Rappoltsweiler)
Sylo (Rappoltsweiler)
Sylo (Rappoltsweiler)
Bauwerk in Ribeauvillé
Klosterbau in Grand Est
Sylo